Frassinetti puede hacer referencia a:

Agostino Frassinetti (1897–1968), nadador italiano;
Daniel Frassinetti (1939–2010), investigador chileno;
Giuseppe Frassinetti (1804–1868), presbítero italiano;
Paola Frassinetti (1808–1882), monja católica italiana;
Paola Frassinetti (1956-), política italiana;
Teresa Frassinetti (1985-), waterpolista italiana.